Les colorants indigoïques sont surtout célèbres parce que ce sont les colorants des jeans.

Ils sont obtenues grâce au procédé de cuve.

Notes et références

Articles connexes 

 Indigo
 Chromophore
 Colorant de cuve
 Carmin d'indigo